

Codici 
 ODS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Odessa

Informatica 
 OpenDocument Spreadsheet – estensione dei file di fogli di calcolo nel formato OpenDocument
 Operational data store – database in cui si integrano diverse fonti per operazioni addizionali sui dati

Politica 
 Občanská demokratická strana (Partito Democratico Civico) – partito politico ceco